Łagiewka pyłkowa
 Łagiewka (anatomia) – część ucha wewnętrznego